German Open 1995 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 3 och 10 december 1995 i Frankfurt, Tyskland.

Detta var den första upplagan av German Open som spelades vilket innebar att det för första gången spelades två rankingturneringar i Europa utanför Storbritannien samma säsong.

John Higgins vann turneringen efter att ha slagit Ken Doherty i finalen med 9–3.

Händelser i samband med turneringen
Eurosport visade två matcher live från andra omgången. Annars skulle det dröja till 2003 innan Eurosport fortsatte med reguljära snookersändningar.
Tony Drago hade aldrig vunnit mot Stephen Hendry men kom nära denna gången, han ledde med 3–1 i pausen men Hendry vann fyra raka frames och vann sin tionde raka seger mot Drago.
John Higgins ledde i semifinalen mot Alan McManus med 5–4 i frames och 70–0 med bara 67 poäng på bordet. McManus lyckades dock ordna en snooker och vann framet med 71–70! Higgins höll dock nerverna i styr och vann det avgörande framet med 68–12.

Huvudturnering

Final

Källor

Referenser

Externa länkar
snooker.org

1995 i Tyskland
Snookersäsongen 1995/1996
Snookerturneringar i Tyskland
German Masters